Пламен Петров (р. 1972), български футболист
 Пламен Петров (р. 1966), български политик
 Пламен Петров (р. 1950), музикален редактор

Вижте също 
 Петров